Balanium är ett släkte av svampar. Balanium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Balanium